Балаганский уезд (Балаганский округ) — административно-территориальная единица в составе Иркутской губернии, существовавшая в 1775—1783 и 1856—1924 годах. Уездный город — Балаганск.

История 
Балаганский уезд был образован в 1775 году в составе Иркутской губернии. В 1783 году уезд был упразднён.

Воссоздан в 1856 году как Балаганский округ. С 1898 года вновь стал уездом.

В 1917—1918 годах из части Балаганского уезда был образован Черемховский уезд, а на другой части созданы отдельные бурятские аймаки. В результате площадь уезда сократилась более чем вдвое.

В 1924 году Балаганский уезд был упразднён, а его территория разделена между Иркутским и Зиминским уездами.

Население 
По данным переписи 1897 года в округе проживало 145 691 чел. В том числе русские — 60,8 %; буряты — 35,6 %; татары — 1,2 %. В окружном городе Балаганске проживало 1314 чел.

Административное деление 
В 1913 году уезд состоял из 22 волостей:

Примечания 

Уезды Иркутской губернии